Mafa steht für:
 Mafa (Ethnie), eine westafrikanische Ethnie
 Mafa (Nigeria), eine Local Government Area in Nigeria
 Mafa (Sprache), eine tschadische Sprache
Siehe auch:
 Maafa